Mebo steht für:

 eine italienische Straße, siehe MeBo
 ein Berg auf der Vogelkophalbinsel im indonesischen Westneuguinea, siehe Gunung Mebo
 Management Employee Buyout, Übergang eines Unternehmens in das Eigentum der Belegschaft